Требіньє —  місто в Республіці Сербська, Боснія і Герцеговина, 
 Требіньє —  громада в Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина
 Требіньє —  регіон в Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина